La ligne 3 est une ancienne ligne du tramway de Malines de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait la gare de Malines à Wavre-Sainte-Catherine entre 1932 et 1952.

Histoire 

Tableaux : 1931 282

 : mise en service en traction électrique entre la gare de Malines et Malines Kerkhoflei (capital 184), section Malines Gare - Malines Grand Place commune avec les lignes 1 et 2, section nouvelle Malines Grand Place - Malines Kerkhoflei; écartement métrique (); exploitation par la SNCV.

 : extension de Malines Kerkhoflei à Wavre-Sainte-Catherine Elzestraat.

 : déviation entre la gare de Malines et Malines Grand Place par un nouvel itinéraire par la Leopoldstraat, la porte de Bruxelles et les Hoogstraat, Guldenstraat et IJzerenleen.

 : suppression.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway
 Tramway de Malines

Liens externes 
 

 
3
3